Antonio Álvarez Desanti, homme d'affaires et homme politique du costaricien ;
 Antonio Álvarez Jonte (1784-1820), personnalité des guerres d'indépendance en Amérique du Sud ;
 Antonio Álvarez Pérez dit Ito (né en 1975), joueur de football espagnol ;
  (né en 1955), joueur et entraîneur de football espagnol.